Filosseno è il nome di cinque personaggi dell'antica Grecia e di un sovrano del Regno indo-greco.

 Filosseno di Citera (436-380 a.C.) – poeta ditirambico vissuto alla corte di Dionisio di Siracusa, autore del "Ciclope", un'opera musicale. Fu condannato ai lavori nelle miniere.
Filosseno (IV secolo a.C.) – poeta di genere parodico-gastronomico, autore del "Convito", un poema ditirambico che descriveva un banchetto. Citato da Ateneo – era contemporaneo di Archestrato di Gela e Matrone di Pitane.
Filosseno (IV secolo a.C.) – militare macedone e diadoco
Filosseno di Eretria – pittore fiorito intorno al 330 a.C. fu l'autore del quadro "la battaglia di Alessandro e Dario", del quale si è pensato fosse la copia un celebre mosaico pompeiano.
Filosseno di Alessandria (I secolo a.C.) – lessicografo e commentatore di Omero
Filosseno di Macedonia – figlio del reggente di Macedonia Tolomeo di Aloro 
Filosseno d'India  (II secolo a.C.) – sovrano del Regno indo-greco
Filosseno di Mabbug (V secolo d.C.) – vescovo e scrittore siro